Липка — ліва притока річки Липовець. Тече зі сходу на захід і бере свій початок неподалік на схід від села Нагачів Яворівського району Львівської області. Довжина річки близько 4-5 км. Річка використовувалася місцевими жителями для господарчих потреб. На ній робилися так звані саджавки (ями, заглиблення у річці), в яких жінки прали одяг, тканину і т.і. Зараз на річці зроблено людьми кілька невеличких ставочків.

Річки Львівської області
Статті про річки Львівської області без зображення в картці